Ložina, plaats in Slovenië
Łozina, plaats in Polen